Feministische Partei steht für:
 Feministische Partei (Finnland), finnische politische Partei
 Feministische Partei Die Frauen, deutsche politische Kleinpartei

Siehe auch:
 Liste feministischer Parteien